Csehország
 Vinařice, település a Berouni járásban
 Vinařice, település a Kladnói járásban
 Vinařice, település a Lounyi járásban
 Vinařice, település a Mladá Boleslav-i járásban
 Vinařice, Jirkov településrésze a Chomutovi járásban
 Vinařice, Týnec nad Labem településrésze a Kolíni járásban